Kalamburka- czternasty tom cyklu Jeżycjada
 Mila Borejko, pseudonim Kal Amburka –  główna bohaterka powieści.